La gara di slalom gigante parallelo maschile ai campionati del mondo di snowboard 2013 si è svolta a Stoneham il 25 gennaio 2013, con la partecipazione di 55 atleti da 22 nazioni.

Risultati

Qualificazione
Gli atleti hanno effettuato due discese, una sul percorso blu e una sul percorso rosso. I 16 con la somma dei tempi migliore si sono qualificati per la fase finale.

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Campionati mondiali di snowboard 2013